Соревнования по бобслею на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи прошли с 16 по 23 февраля в Центре санного спорта «Санки», расположенном возле Красной Поляны. Разыграно 3 комплекта наград.

Канадки Кейли Хамфрис и Хезер Мойс выиграли золото на второй Олимпиаде подряд. Главной неожиданностью стал провал немецких экипажей — впервые за 50 лет германские бобслеисты не увезли с Олимпийских игр ни одной медали. Сборная США выиграла медали во всех трёх видах бобслейной программы.

Медальная таблица 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Расписание 
Расписание всех 3 соревнований согласно официальному сайту:

Время МСК (UTC+4).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Квалификация 

В общей сложности квота МОК содержит 170 доступных мест для спортсменов (130 мужчин и 40 женщин), чтобы участвовать в Играх. Квалификация основана на мировых рейтингах, составленных на 20 января 2014 года.

Место проведения соревнований

См. также 
 Кубок мира по бобслею 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Бобслей на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014